Qu Bo puede hacer referencia a:

 Qu Bo (1923-2002), autor chino;
 Qu Bo, exfutbolista chino nacido en 1981, participante en la Copa Mundial de Fútbol de 2002.